Mittelhagen ist der Name folgender Orte: 
 Mittelhagen (Meinerzhagen), Stadtteil von Meinerzhagen in Nordrhein-Westfalen
 Mittelhagen (Wermelskirchen), Stadtteil von Wermelskirchen in Nordrhein-Westfalen
 Mittelhagen, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Rogozina (Trzebiatów)